«Консьерж», или «За любовь или деньги» (, в прокате англоязычных стран ) — американская романтическая комедия режиссёра Барри Зонненфелда. Премьера фильма состоялась 1 октября 1993 года.

Сюжет 

Молодой талантливый парень Даг работает консьержем в престижном отеле. Он копит деньги, чтобы открыть собственное дело, и находит спонсора. Однако вскоре узнаёт, что его денежный спаситель встречается с девушкой его мечты, будучи при этом женатым.

В ролях 
 Майкл Джей Фокс — Даг Айрланд
 Габриэль Анвар — Энди Харт
 Энтони Хиггинс — Кристиан Гановер
 Майкл Такер — Гарри Уэгман
 Боб Балабан — Эд Дринкуотер
 Айзек Мизрахи — Джулиан Расселл
 Патрик Брин — Гэри Тобин
 Удо Кир — мистер Химмельман
 Саймон Джонс — Альберт
 Дэн Хедайя — Джин Сальваторе
 Файвуш Финкель — Милтон Гликман
 Саверио Гуэрра — Кармен
 Дэниел Хаген — бармен Винсент
 Лашанз — Нора
 Дебра Монк — миссис Уэгман
 Элис Плэйтен — миссис Приссилла Бэйли
 Эрик Авари — Бенни-ювелир
 Габор Морэя — метрдотель
 Дэн Бреннан — охранник в «Тиффани»
 Френсис Дюморье — муж
 Синтия Бэйли — модель
 Кимора Ли — модель
 Вероника Уэбб — модель
 Кэтлин ЛаГу — модель (нет в титрах)
 Ник Тейлор — мусорщик (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Барри Зонненфелд
 Сценаристы: Марк Розентал, Лоренс Коннер
 Продюсер: Брайан Грейзер
 Оператор: Оливер Вуд
 Композитор: Брюс Броутон
 Монтажёр: Джим Миллер
 Художник-постановщик: Питер С. Ларкин
 Художник по костюмам: Сьюзан Лайолл
 Гримёры: Бернадетт Мазур, Брон Ройланс
 Звукорежиссёр: Филип Стоктон
 Постановщик трюков: Чарльз Кроуфуэлл
 Дирижёр: Дон Немиц

Саундтрек 
 «Доминик» в исполнении Soeur Sourire
 «By and By» в исполнении Антона Санко и Беттины Жилуа
 «Let Me Take Over» в исполнении Рэя Чарльза
 «(Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher» в исполнении Джимми Барнса
 «Change» в исполнении группы Definition of Sound
 «I Could Love a Man (Who Uses His Head)» в исполнении Габриэль Анвар
 «Picky Picky Head» в исполнении группы Wailing Souls
 «Reggae Inna Summertime» в исполнении группы Big Mountain
 «Lonely Blues» в исполнении группы Mitch Moses' Acid Blues Project
 «If I Had You» в исполнении Джона Пиццарелли
 «Masenko» в исполнении группы Midi, Maxi & Efti
 «Mama» в исполнении группы Little Sister
 «In Your Eyes» в исполнении Бобби Шорта
 «Ride the Bullet» в исполнении группы Army of Lovers
 «Get It Up» в исполнении группы Love & Sas
 «I Only Have Eyes for You» в исполнении Энтони Хиггинса
 «Love Is a Many-Splendored Thing» Сэмми Фэйна
 «Secret Agent Man» П. Ф. Слоана и Стива Барри
 «Happy Days Are Here Again» («Wochenend und Sonnenschein») Мильона Эйджера
 «The Star-Spangled Banner» в исполнении Габриэль Анвар

Примечания

Ссылки 

Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы на английском языке
Фильмы по сценариям Лоуренса Коннера
Фильмы по сценариям Марка Розенталя